Qingquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingquan (häradshuvudort), Hubei, 
 Qingquan (socken i Kina, Gansu), 
 Qingquan (socken i Kina, Chongqing), 
 Qingquan (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar